Пулиньи-Сен-Пьер:

 Пулиньи-Сен-Пьер — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.
 Пулиньи-Сен-Пьер — французский сыр из козьего молока, изготовленный в форме пирамиды.